Fox Park kann sich beziehen auf:

 Fox Park (Oregon), Park
 Fox Park (St. Louis), Stadtteil
 Fox Park (Wyoming), Ort